Halacarellus är ett släkte av kvalster. Halacarellus ingår i familjen Halacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Halacarellus